Daar steht für:

 Daar (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln
 einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Aden Abdullah Osman Daar (1908–2007), somalischer Politiker